Zhou kan som auktorsförkortning betyda:

 Kaiya Zhou
 Kai-Ya Zhou
 Pei Zhou
 Ren Zhang Zhou
 Shan-Yi Zhou
 Wei Zhou
 You-Sheng Zhou
 Ze-min Zhou
 Zhonghe Zhou
 Z.K. Zhou

Robotskapade auktorsförkortningar